Rominger ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Rominger (1886–1967), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Kent Rominger (* 1956), amerikanischer Astronaut
 Marcus Rominger (* 1972), deutscher Handballer
 Martin Rominger (* 1977), deutscher Kunstradfahrer
 Rudolf Rominger (1908–1979), Schweizer Skirennläufer
 Tony Rominger (* 1961), Schweizer Radrennfahrer
 Walter Rominger (* 1957), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Romminger